Flughafen Windhoek bezeichnet:
 Hosea Kutako International Airport, bei Windhoek
 Flughafen Eros, in Windhoek